Desa Karangtalun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 110,75), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 110,88), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 110,27), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,29, long 109,37), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 109,93), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,97, long 111,97), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 111,97), 

Robotskapade Indonesienförgreningar